Caldana ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Caldana (1927–2018), italienischer Dokumentarfilmer
 Gianni Caldana (1913–1995), italienischer Leichtathlet

Caldana bezeichnet
 Caldana (Toskana), Ortsteil der italienischen Gemeinde Gavorrano